Luis I (1272-22 de julio de 1322) fue conde de Nevers suo iure y conde de Rethel iure uxoris.

Luis era hijo de Roberto de Dampierre, conde de Flandes y de Yolanda de Borgoña, condesa de Nevers. Sucedió a sus padres como conde de Nevers. En diciembre de 1290, se casó con Juana, condesa de Rethel, y así se convirtió en cogobernante en el condado de Rethel. Tuvieron dos hijos:

Juana de Flandes(1295–1375), casada con Juan IV de Bretaña,
Luis I, conde de Flandes, Nevers y Rethel.

Falleció en París poco antes que su padre, y de esta manera nunca le sucedió como conde de Flandes.

Antepasados 

Casa de Dampierre
Condes de Francia
Nobles de Francia del siglo XIII
Nobles de Francia del siglo XIV
Fallecidos en París